Richardson Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Richardson Building (Nebraska), ID-Nr. 86003402
 Richardson Building (Oklahoma), ID-Nr. 83004164